Sénart steht für:

 Sénart, ein Gemeindezusammenschluss im Süden der Île-de-France

Senart ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Senart (1847–1928), französischer Indologe, Sanskritist, Kastenforscher
 Maurice Sénart (1878–1962), französischer Verleger